Abigale Hansen (* 26. Mai 1998) ist eine US-amerikanische Freestyle-Skierin. Sie startet in der Disziplin Halfpipe.

Werdegang 
Hansen nahm im Januar 2013 in Copper Mountain erstmals am Weltcup teil und belegte dabei den 31. Platz. In der Saison 2018/19 kam sie bei vier Weltcupstarts, zweimal unter die ersten Zehn. Dabei erreichte sie mit Platz vier im Secret Garden Resort ihre bisher beste Weltcupplatzierung und zum Saisonende den 46. Platz im Gesamtweltcup und den siebten Rang im Halfpipe-Weltcup. Beim Saisonhöhepunkt, den Weltmeisterschaften 2019 in Park City, errang sie den 17. Platz. In der folgenden Saison erreichte sie mit drei Top-Zehn-Platzierungen den zehnten Platz im Halfpipe-Weltcup.

Erfolge

Weltmeisterschaften 
 Park City 2019: 17. Halfpipe

Weltcupwertungen

Weblinks 
 
 Abigale Hansen auf usskiandsnowboard.org

Freestyle-Skier (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1998
Frau